Серия U — линейка смартфонов фирмы Sony Ericsson.